Анатолий Терехов:
 Терехов, Анатолий Иванович (род. 1958) — советский российский, ранее украинский, шашист и шашечный композитор.
 Терехов, Анатолий Константинович (1934—1983) — горный мастер, полный кавалер знака «Шахтёрская слава».